Moszkva tér, Budapest és a budai oldal egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjának korábbi elnevezése
Moszkva tér metróállomás, a budapesti M2-es metróvonal Széll Kálmán tér állomásának korábbi elnevezése
Moszkva tér, 2001-ben bemutatott magyar játékfilm